Новопокровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новопокровский сельсовет — в Быстроистокском районе Алтайского края.
 Новопокровский сельсовет — в Иланском районе Красноярского края.
 Новопокровский сельсовет — в Татарском районе Новосибирской области.
 Новопокровский сельсовет — в Кувандыкском районе Оренбургской области.